Töplitz può riferirsi a:
 Töplitz – frazione della città tedesca di Werder (Havel)
 Alt Töplitz (lett. «Töplitz vecchia») – località della città tedesca di Werder (Havel)
 Töplitz, oggi Varaždinske Toplice – città croata
 Töplitz, oggi Toplița – città rumena
 Töplitz, oggi Topleț – comune rumeno
 Töplitz, oggi Dolenjske Toplice – città slovena

Pagine correlate 
 Toplitz
 Toeplitz